BMC kan syfta på

 BMC – en byggnad i Uppsala, se Biomedicinskt centrum (Uppsala)
 BMC – ett forskningscentrum vid Lunds universitets medicinska fakultet, se Biomedicinskt centrum (Lund) 
 BMC – en brittisk motorfordonstillverkare deras bilmärke, se British Motor Corporation
 BMC – IATA:s kod för en flygplats i Brigham City, Utah, USA, se Brigham City Airport
 BMC Racing Team – ett amerikanskt cykelstall som tillhör UCI World Tour